

Aziende
Sanson Gelati – azienda alimentare italiana

Geografia
Sanson – arrondissement di Tchaourou (Benin)

Persone
Sansón – calciatore spagnolo
Boris Sanson – schermidore francese
Charles-Henri Sanson – ufficiale e boia francese
Gordon David Sanson – biologo australiano
Morgan Sanson – calciatore francese
Nicolas Sanson – cartografo francese
Teofilo Sanson – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Véronique Sanson – cantautrice e attrice francese
Yvonne Sanson – attrice greca naturalizzata italiana

Sport 
Sanson – squadra ciclistica attiva dal 1965 al 1966, nota in precedenza come Carpano
Sanson – squadra ciclistica attiva nel 1969
Sanson – squadra ciclistica attiva dal 1976 al 1980, nota in precedenza come Filotex

Altro
Sanson – personaggio di Nadia - Il mistero della pietra azzurra

Pagine correlate 
Sansone (disambigua)
Sansoni (disambigua)